Церемоніа́л ( — обрядовий, культовий, від  — святість, шанування, культ) — встановлений порядок проведення церемоній для того чи іншого випадку. Виділяють дипломатичний церемоніал та морський церемоніал.

Тлумачення 

Морський церемоніал — це вироблені практикою правила і прийоми віддання кораблями (суднами) відповідних почестей: іншим суднам, главам держав та іншим високо-посадовим особам своєї та іноземної державипри прибутті їх на корабель (судно) та в деяких інших випадках. Військово-морський церемоніал може супроводжуватися салютом, виконанням державних гімнів, шикуванням екіпажу, підняттям (приспущенням) прапора тощо. В Україні дотримання правил церемоніалу під час проведення офіційних заходів регламентується Положенням про Державний протокол і Церемоніал України, затвердженим Президентом України 22.VIII 2002.

Див. також 

 Головний департамент Державного Протоколу і Церемоніалу АПУ
 Етикет
 Дипломатія
 Дипломатичне представництво
 Дипломатичний корпус
 Дипломатичний протокол

Джерела 
 Церемонія — академічний тлумачний словник української мови

Посилання 
 Тофтул М. Г. Церемоніал  Сучасний словник з етики. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 416 с. ISBN 978-966-485-156-2
 Протокол і церемоніал України  // 
 Церемоніал  // 

Церемонії
Морське право
Дипломатія